Томара Василь Степанович (?-1715 — 1736) — бунчуковий товариш, наказний переяславський полковник, учасник кримського походу під час російсько-турецької війни 1735—1739 років у якому загинув.
 Томара Василь Степанович (Томорка, Тамара) — дипломат Російської імперії XVIII—XIX століть українського походження, учень Григорія Сковороди.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок